Rajovic ist der Familienname folgender Personen:

 Blažo Rajović (* 1986), montenegrinischer Fußballspieler
 Boban Rajović (* 1971), montenegrinischer Pop-Sänger
 Dušan Rajović (* 1997), serbischer Radrennfahrer 
 Milorad Rajović (* 1955), kroatischer Fußballspieler
 Mojsije Rajović, serbisch-orthodoxer Patriarch (1712–1725)
 Zoran Rajović (* 1979), kroatischer Fußballspieler